1907 — одна́ ты́сяча девятьсо́т семь — может означать:

 1907 — натуральное число между 1906 и 1908.
 1907 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1907 — рассеянное скопление в созвездии Возничий.

В литературе 
 1907 год в литературе

В искусстве 
 1907 год в кино
 1907 год в театре

В музыке 
 1907 год в музыке

В науке 
 1907 год в науке

На транспорте 
 1907 год в истории общественного транспорта